Carlos Álvarez hace referencia a varios artículos:

Personas
 Carlos Álvarez (1924-2003), militar argentino, titular de la Armada Argentina durante el año 1973;
 Carlos Luis Cándido Álvarez (1928-2006), periodista español;
 Carlos Álvarez Cruz (1933-2022), poeta español;
 Carlos Álvarez-Nóvoa (1940-2015), cineasta español;
 Carlos El Negro Álvarez (1945-), comediante argentino.
 Carlos Chacho Álvarez (1948-), político argentino, vicepresidente de la Nación entre 1999 y 2000;
 Carlos Álvarez (1962-), barítono español;
 Carlos Álvarez Loayza (1964-), comediante peruano;
 Carlos Álvarez Romero-Giordiano (1970-), violinista mexicano;
 Héctor Carlos Álvarez (1977-), futbolista argentino;
 Carlos Andrés Álvarez (1980-) futbolista colombiano;
 Carlos Álvarez Lugo (1985-), beisbolista dominicano;
 Carlos Álvarez Sánchez (1986-), futbolista español.